VM i ishockey 1970 var det 37. VM i ishockey, arrangeret af IIHF. For de europæiske hold gjaldt det samtidig som det 48. EM i ishockey. Mesterskabet blev afviklet i tre niveauer som A-, B- og C-VM. De tre turneringer blev afviklet som følger:

A-VM i Stockholm, Sverige, 14. – 30. marts 1970 
B-VM i Bukarest, Rumænien, 24. februar – 5. marts 1970 
C-VM i Galaţi, Rumænien, 13. – 22. februar 1970 

Der var tilmeldt 21 hold til mesterskabet. A-VM skulle egentlig for første gang have været afviklet i ishockeyens moderland, Canada, i byerne Winnipeg og Montréal. Men på grund af den såkaldte amatørproblematik, der betød at nordamerikanerne ikke kunne stille med det stærkest mulige hold, valgte canadierne at melde afbud til VM og derfor opgive mesterskabet på hjemmebane. I sidste øjeblik overtog Stockholm værtskabet og blev dermed VM-værtsby for andet år i træk. 

I A-VM spillede de seks bedste hold. De otte næstbedste hold spillede om B-VM, mens de sidste seks hold spillede C-VM.

Sovjetunionen vandt verdens- og europamesterskabet foran Sverige og Tjekkoslovakiet. Det var holdets 10. VM-titel (og den ottende i træk – en ny rekord) og 13. EM-titel. Eftersom kun europæiske hold deltog i A-VM, blev EM-stillingen identisk med VM-stillingen.

Efterfølgende trak DDR sig fra A-VM 1971, og der blev spillet om den ledige plads ved A-VM i en kvalifikationskamp mellem Polen og Vesttyskland, hvor vesttyskerne sejrede og dermed ekstraordinært rykkede op i A-gruppen.

A-VM 

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|A-VM og EM 1970
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|-
| bgcolor="gold"|Guld
| align="left"|
| 10
| 9
| 0
| 1
| 68-11
| 18
|-
| bgcolor="silver"|Sølv
| align="left"|
| 10
| 7
| 1
| 2
| 45-21
| 15
|-
| bgcolor="#cc9966"|Bronze
| align="left"|
| 10
| 5
| 1
| 4
| 47-30
| 11
|-
| 4.
| align="left"|
| 10
| 5 
| 0
| 5
| 31-40
| 10
|-
| 5.
| align="left"|
| 10
| 2
| 1
| 7
| 20-50
| 5
|- bgcolor="ffccff"
| 6.
| align="left"|
| 10
| 0
| 1
| 9
| 11-70
| 1
|}

Polen endte sidst blandt de seks hold og rykkede dermed ned i B-gruppen til VM 1971, hvor de i A-gruppen blev erstattet af USA, der rykkede op som vinder af B-VM. Eftersom DDR meldte afbud til det følgende A-VM, blev der spillet en kvalifikationskamp om den ledige plads mellem Polen og B-VM's nr. 2, Vesttyskland, som vesttyskerne vandt. Og dermed rykkede Vesttyskland ekstraordinært op i A-gruppen til VM 1971.

EM 

Eftersom der kun deltog europæiske hold ved A-VM, blev EM-slutstillingen identisk med VM-slutstillingen (se ovenfor).

B-VM 

B-verdensmesterskabet blev spillet i Bukarest, Rumænien.

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|B-VM 1970
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|- bgcolor="#ccffcc"
| width="45px"|1.
| align="left"|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 70-11
| 14
|-
| 2.
| align="left"|
| 7
| 6
| 0
| 1
| 34-13
| 12
|-
| 3.
| align="left"|
| 7
| 3
| 2
| 2
| 26-28
| 8
|-
| 4.
| align="left"|
| 7
| 3 
| 1
| 3
| 30-23
| 7
|-
| 5.
| align="left"|
| 7
| 3
| 1
| 3
| 31-34
| 7
|-
| 6.
| align="left"|
| 7
| 2
| 0
| 5
| 22-31
| 4
|- bgcolor="ffccff"
| 7.
| align="left"|
| 7
| 2
| 0
| 5
| 21-38
| 4
|- bgcolor="ffccff"
| 8.
| align="left"|
| 7
| 0
| 0
| 7
| 11-67
| 0
|}

Som vinder af B-VM kvalificerede USA sig til A-VM 1971, og de blev egentlig erstattet i B-gruppen af Polen, der rykkede ned som dårligste hold fra A-gruppen. Men eftersom DDR trak sig fra A-VM 1971, fik Polen ekstraordinært lov at spille om ledige plads ved A-VM mod nr. 2 fra B-VM, Vesttyskland. Vesttyskerne vandt kvalifikationskampen og erstattede dermed DDR ved A-VM.

Rumænien og Bulgarien, der endte som nr. 7 og 8 ved B-VM, rykkede ned i C-gruppen og blev erstattet af de to bedste hold fra C-VM, Østrig og Italien.

C-VM 

C-verdensmesterskabet blev spillet i Galaţi, Rumænien.

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|C-VM 1970
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|- bgcolor="#ccffcc"
| width="45px"|1.
| align="left"|
| 6
| 5
| 1
| 0
| 37-12
| 11
|- bgcolor="#ccffcc"
| 2.
| align="left"|
| 6
| 4
| 1
| 1
| 27-14
| 9
|-
| 3.
| align="left"|
| 6
| 4
| 0
| 2
| 29-15
| 8
|-
| 4.
| align="left"|
| 6
| 4
| 0
| 2
| 38-15
| 8
|-
| 5.
| align="left"|
| 6
| 1
| 1
| 4
| 20-22
| 3
|-
| 6.
| align="left"|
| 6
| 1
| 1
| 4
| 16-35
| 3
|-
| 7.
| align="left"|
| 6
| 0
| 0
| 6
|   9-63
| 0
|}

De to bedste hold, Østrig og Italien rykkede op i B-gruppen til VM 1971. De blev erstattet af Rumænien og Bulgarien, der rykkede ned fra B-VM.

1970
Ishockey i 1970